Восход — посёлок в Старомайнском районе Ульяновской области, входит в состав Прибрежненского сельского поселения. Расположен в 14 км к юго-востоку от Старой Майны и в двух км к востоку от Прибрежного.

История 
История посёлка началась с хутора «Вязовый Двор» дворянина Михаила Михайловича Наумова из села Головкино.

В 1897 году на хуторе проживало 17 рабочих, здесь был известный конный завод Наумова рысистых пород с многочисленными постройками, здесь же был пруд, колодец.

Старомайнский совхоз имени Яковлева был образован 16 августа 1930 года и первоначально контора совхоза находилась в Старой Майне, потому и название «Старомайнский», а хутор «Вязовый двор» становится частью совхоза, первоначально его называли фермой № 3, затем, когда центр совхоза был перенесён на хутор Грачёв, хутор Вязовый стал фермой № 2, затем вторым отделением совхоза. Основное направление посёлка — животноводство.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г. населённый пункт отделения № 2 совхоза «Старомайнский» переименован в посёлок «Восход».

Население

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 103.
 Ю. Мордвинов. Взгляд в прошлое. — Ульяновск: Караван, 2007. — 414 с.

Населённые пункты Старомайнского района